John Baskerville, een Brits letterontwerper en typograaf
Baskerville (lettertype), een door hem ontworpen lettertype
Baskerville (band), een Nederlandse band

Zie ook 
 De hond van de Baskervilles, een detectiveroman van Arthur Conan Doyle
 The Hound of the Baskervilles (1939), een hierop gebaseerde Amerikaanse film